Ковальков — русская фамилия; женская форма Ковалькова.

Известные носители 
 Ковальков, Александр Иванович (1794—1852) — русский переводчик, прозаик.
 Ковальков, Виктор Васильевич (род. 1927) — Герой Социалистического Труда.
 Ковальков, Леонид Вячеславович (род. 1970) — советский, российский и украинский футболист.
 Ковальков, Николай Александрович (1851 — после 1927) — российский генерал-лейтенант, штаб-офицер для особых поручении при командире отдельного корпуса жандармов.
 Ковальков, Семён Андрианович (род. 1952) — советский игрок в хоккей с мячом.

